Les Mercedes-Benz W01 sont des prototypes automobiles imaginés et conçus par Ferdinand Porsche pour créer une voiture de tourisme. Elle fut présentée au Salon automobile de Berlin en octobre 1926 avec les Mercedes-Benz W02 et W03.

Caractéristiques 
Un total de huit prototypes ont été conçus en version deux portes tourisme et berline.

Elles étaient dotés d'un moteur Daimler six cylindres en ligne de  (1,4 L) développant  (), d'une boîte de vitesses manuelle à trois rapports, et pouvaient atteindre la vitesse de .

Les roues arrière, motrices, étaient montées sur un essieu rigide suspendu par des ressorts à lames, tout comme l'essieu avant. Les freins étaient à câble sur les quatre roues.

Notes et références 

 Werner Oswald: Mercedes-Benz Personenwagen 1886–1986, Stuttgart 1987, .

Voir aussi 
 Mercedes-Benz
 Mercedes-Benz W02
 Mercedes-Benz W03

W01
Automobile des années 1920